Il singolare del torneo di tennis Brussels Indoor 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Guy Forget che ha battuto in finale Andrej Čerkasov 6-3, 7-5, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Boris Becker (semifinali, ritiro)
 Stefan Edberg (semifinali)
 Andre Agassi (primo turno)
 Guy Forget (campione)

 Jonas Svensson (primo turno)
 Andrej Česnokov (quarti di finale)
 Michael Chang (quarti di finale)
 Jakob Hlasek (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brussels Indoor 1991
ATP Tour 1991